Vlietland (boezemland), een laaggelegen strook land tussen boezemkade en boezemwater.
Vlietland (recreatiegebied), een recreatiegebied in Leidschendam-Voorburg.
Vlietlanden, een recreatiegebied in de gemeente Midden-Delfland.
Vlietland Ziekenhuis, een ziekenhuis in Schiedam.
Het Vlietland College, een school in Leiden.